

Юдора — місто, штат Арканзас
 Юдора — місто, штат Канзас